Kott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Patricia Kott
 L.S. Kott